Соболівська сільська рада — Вінницька область, Теплицький район
 Соболівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Брусилівський район
 Соболівська сільська рада — Житомирська область, Романівський район
 Соболівська сільська рада — Черкаська область, Шполянський район